Il Borussia Mönchengladbach vinse la DFB-Pokal 1972–73. Dalla stagione precedente i turni di qualificazione venivano giocati con la formula di andata -ritorno ad eccezione della finale giocata in gara unica.

Primo turno 
Andata 9.12.1972, ritorno 20.12.1972.

Ottavi di finale 
Andata 3.2.1973, ritorno 14.3.1973.

Quarti di finale 
Andata 14.4.1973, ritorno 17.-19.4-1973.

Semifinali 
Andata 1°/2.5.1973, ritorno 14./16.5.1973.

Finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23.06.1973

Borussia Mönchengladbach(2º successo)

Voci correlate 
 Bundesliga 1972–73

Collegamenti esterni 
 
 
 
 

Calcio nel 1972
Calcio nel 1973
Edizioni della Coppa di Germania